Gibraltar Premier Division 2017/2018 var den 119:e säsongen av högstaligan i fotboll i Gibraltar sedan starten. Tio lag deltog i ligan. Europa var inför säsongen regerande mästare men man lyckades inte försvara titeln, istället tog Lincoln Red Imps hem mästerskapstiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Källor
Officiell hemsida

2017 i Gibraltar
2018 i Gibraltar
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018